

Geografia
Düri – villaggio della Cina
Duri – villaggio dell'Australia
Duri – città dell'Indonesia

Persone
A. A. Duri – storico iracheno
Mihal Duri – patriota albanese
Rafika Duri – cantante indonesiana

Altro
Duri – aggettivo relativo alla durezza
Duri – nome proprio di persona coreano
Duri – gruppo di criminali dei fumetti Marvel Comics
Lingua duri – lingua parlata in Indonesia